Qunle kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qunle (socken i Kina, lat 31,53, long 106,61), Sichuan, 
 Qunle (socken i Kina, lat 31,07, long 106,21), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar